Gilberto Borromeo, III conte di Arona (1460-1508) – nobile e politico italiano
Giberto III Borromeo (1615-1672) – cardinale italiano
Giberto Bartolomeo Borromeo (1671-1740) – cardinale italiano
Giberto V Borromeo Arese, IX marchese di Angera (1751-1837) – nobile e politico italiano
Giberto Borromeo Arese, I principe di Angera (1859-1941) – dirigente d'azienda, politico e nobile italiano